Hermann Albers (* 26. April 1960 in Husum) ist ein deutscher Landwirt und Präsident des Bundesverbands Windenergie.

Leben 
Albers ist Sohn eines Landwirts, er wurde 1992 Geschäftsführer des ersten Bürger-Windparks Simonsberg. Er war seit der Gründung des Bundesverbandes Windenergie 1996 im Vorstand, wurde 1998 Vize-Präsident und ist seit 2007 Präsident des Verbandes. 2021 wurde er außerdem zum Vize-Präsidenten des Bundesverbandes Erneuerbare Energie gewählt.

Albers war 2001 Mitbegründer der Hafenstrukturgesellschaft Husum und war Gründungsgesellschafter des Offshore-Windparks Butendiek. Daneben gründete er das Bildungszentrum Erneuerbare Energien in Husum.

Literatur 

 Thomas Steensen: Nordfriesland. Menschen von A–Z. Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, Husum 2020, ISBN 978-3-96717-027-6, S. 12.

Einzelnachweise 

Person (Windenergie)
Landwirt (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1960
Mann